20-й Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 15 по 18 мая 2008 года в Милане (Италия).

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарка

Медальный зачёт 

|-
|1||align=left|||6||7||5||18
|-
|2||align=left|||4||3||2||9
|-
|3||align=left|||4||1||2||7
|-
|4||align=left|||3||0||0||3
|-
|5||align=left|||2||3||4||9
|-
|6||align=left|||2||1||1||4
|-
|7||align=left|||2||0||0||2
|-
|7||align=left|||2||0||0||2
|-
|9||align=left|||1||1||2||4
|-
|10||align=left|||1||0||1||2
|-
|11||align=left|||0||3||3||6
|-
|12||align=left|||0||2||1||3
|-
|12||align=left|||0||2||1||3
|-
|12||align=left|||0||2||1||3
|-
|15||align=left|||0||1||2||3
|-
|16||align=left|||0||1||0||1
|-
|17||align=left|||0||0||1||1
|-
|17||align=left|||0||0||1||1
|}

Ссылки 
 Результаты чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ 2008 года

Чемпионаты Европы по гребле на байдарках и каноэ
Международные спортивные соревнования в Милане
Май 2008 года
Спорт в Италии в 2008 году
гребля на байдарках и каноэ